Lise Martin est une écrivaine, comédienne et réalisatrice française née en Bourgogne le . Elle écrit des pièces de théâtre, des scénarios, des livres pour enfants et des nouvelles.

Biographie 
Elle est lauréate de la villa du Mont-Noir pour l'année 2001-2002.

Bibliographie 
 Rumba, pièce jeune public, Éditions Théâtrales
 Terres, pièce de théâtre création et mise en scène par Nino D'Introna, Éditions Lansman 
 Kiss DB ou l'histoire d'une mort sans fin, pièce de théâtre création et mise en scène par Elise Mcleod
 Pacotille de la Resquille, pièce jeune public, Éditions La Fontaine
 Au-delà du ciel, pièce jeune public, Éditions Théâtrales
 Azaline se tait, pièce jeune public - Éditions Lansman
 L'école est finie, pièce jeune public
 Jouer des pieds à la tête, Livre jeunesse Nathan
 L'Inspecteur La Guerre, Éditions Crater
 Abris-Bus, Éditions Crater
 Confessions gastronomiques, Éditions Crater
 Confessions érotiques, Éditions Crater
 Zones Rouges, Éditions Crater
 Loki, Rencontres à la Cartoucherie
 Une vie de baleine sans une goutte de lait
 L'homme coing, Prix de la nouvelle.
 Le doigt de Dieu, éditions Rafael de Surtis
 Histoires parallèles, Nuit Myrtide Éditions
 Les Silences de Lou - De bois et de cendres, Éditions Lansman

Notes et références 

Femme de lettres française
Naissance en mars 1963